L'équipe de Tunisie masculine de volley-ball participe en 2015 à la Ligue mondiale 2015 ainsi qu'au championnat d'Afrique du 22 au 30 juillet en Égypte.

Matchs des seniors 

LM : match de la Ligue mondiale 2015 ;
A : match amical ;
CHAN : match du championnat d'Afrique 2015 ;
CM : match de la coupe du monde 2015 ;
TZQJO : match du tournoi zonal de qualification aux Jeux olympiques 2016 (zone I).
 PTPremier tour
 DFDemi-finale
 FFinale

Matchs des moins de 23 ans 

A : match amical ;
CHM : match du championnat du monde des moins de 23 ans 2015.
 PTPremier tour

Matchs des moins de 19 ans 

A : match amical ;
CHAN : match du championnat d'Afrique des moins de 19 ans 2015 ;
CA : match du championnat arabe des moins de 19 ans 2015.
 PTPremier tour
 QdFQuarts de finale
 DFDemi-finale
 MdcMatch de classement ()

Références 

Équipe de Tunisie de volley-ball
Volley-ball en 2015
Sport en Tunisie en 2015